

Televisione
Minder – serie televisiva britannica trasmessa dal 1979 al 1994.
Minder – serie televisiva britannica trasmessa nel 2009.

Altro
Minder – videogioco del 2004 per Microsoft Windows.